Косинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Косинская волость — в составе Слободского уезда Вятской губернии.
 Косинская волость — в составе Чердынского уезда Пермской губернии.